Oehrn ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Axel Conrad Oehrn (1855–1922), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Livland  
 Victor Oehrn (1907–1997), deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant